У фіналі Вімблдону 2000 в одиночному чоловічому розряді Піт Сампрас переміг Патріка Рафтера з рахунком 6–7(10–12), 7-6(7–5), 6–4, 6–2. Таким чином він здобув свій 4-й підряд титул на цьому турнірі і 7-й загалом. За загальною кількістю титулів Сампрас повторив рекорд Вільяма Реншоу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2000 Wimbledon Men's Singles draw 

2000 у тенісі‎
Вімблдонський турнір